Die 36. Vuelta a España wurde in 22 Abschnitten und 3446,1 Kilometern vom 21. April bis zum 10. Mai 1981 ausgetragen. Der Gewinner war der Italiener Giovanni Battaglin, die Bergwertung gewann José Luis Laguía, die Punktewertung gewann Francisco Javier Cedena. Hugues Grondin siegte in der Meta Volantes-Wertung und das Team Zor-Helios-Novostil in der Mannschaftswertung.

Etappen

Endstände

Weblinks 
 

Radrennen 1981
1981